MRE steht für:
 Major Roads of Europe, europäische Hauptstraßen in Navigationssystemen
 McMaster rotary engine, ein vom amerikanischen Erfinder Harold McMaster in den 1940er Jahren entwickelter Motor mit Rotationskolben
 Meal, Ready-to-Eat, Feld- und Gefechtsverpflegung bzw. Notration kämpfender US-amerikanischer Soldaten
 Ministério das Relações Exteriores, portugiesisch für Außenministerium
 Ministry of Real Equality, honduranisches Ministerium welches sich für die Gleichheit von Mann und Frau in der Gesellschaft einsetzt
 mobile Raumerweiterung, siehe Containergebäude
 Mountain Risk Engineering, Schutzbaumaßnahmen vor Naturgefahren in Bergregionen, Magisterstudium an der Universität für Bodenkultur (BOKU), Wien
 Movimento Repubblicani Europei, eine italienische liberale Partei
 Mozilla Runtime Environment, Runtime des Web-Browser-Pakets Mozilla
 MRE (Rennwagen), ein britischer Hersteller von Formel-Ford- und Formel-3-Rennwagen
 Multi-Resistente Erreger, Erreger bei nosokomialen Infektionen wie z. B. Staphylococcus aureus (MRSA)

mre steht für:
 Martha’s Vineyards Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), ehemalige Lokalzeichensprache auf Martha’s Vineyard (bis 1952)

MRE